Vaasanpuistikko peut désigner:

 Vaasanpuistikko, esplanade à Vaasa
 Vaasanpuistikko, esplanade à Helsinki